minimum egzystencji
 relatywna granica ubóstwa
 subiektywna granica ubóstwa
 ustawowa granica ubóstwa